Альберт Токинирина Рафетраниана (; родился 9 сентября 1996 года, Амбохитрони, Мадагаскар) — французский и мадагаскарский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Рафетраниана — воспитанник клуба «Ницца». 6 октября 2012 года в матче против «Реймса» он дебютировал за последний в Лиге 1. В начале 2016 года для получения игровой практики Альберт перешёл в «Ред Стар» на правах аренды. 5 февраля в матче против «Сошо» он дебютировал в Лиге 2. После окончания аренды Рафетраниана вернулся в «Ниццу».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 France profile at FFF

Футболисты Франции
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки сборной Мадагаскара по футболу